Trinity College es el nombre de diferentes instituciones de enseñanza superior:
Reino Unido:
Trinity College (Cambridge);
Trinity College (Glenalmond), situado en Glenalmond (Perthshire, Escocia);
Trinity College (Oxford);
Trinity College (Carmarthen, Gáles);
Trinity College (Londres);
Irlanda:
Trinity College (Dublín);
Estados Unidos:
Trinity College (Connecticut);
Trinity College (Florida);
Trinity College (Vermont):
Trinity Christian College (Illinois);
Trinity College and Seminary, situado en Newburgh (Indiana);
Trinity College, antiguo nombre de la Universidad Trinity Washington (Washington D.C.);
Trinity College and University, antiguo nombre de la Bronte International University (Dakota del Sur);
Trinity College of Arts and Sciences, facultad de la Universidad Duke;
Australia:
Trinity College (Melbourne);
Canadá:
The University of Trinity College, situada en Toronto (Ontario);
Trinity College School, situada en Port Hope (Ontario);
 España:
Trinity College (Madrid) 
Francia:
Trinity College (París);